Aceasta este lista celor 369 de comune din departamentul  Drôme  din Franța.

Drôme